Příjmení Adkins nese více různých osobností:

 Derrick Adkins (* 1970) – americký atlet
 Scott Adkins (* 1976) – anglický herec
 Trace Adkins (* 1962) – americký zpěvák, kytarista a občasný herec